Furacão Jeanne
1281 Jeanne

Desambiguação